Кемпице () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Слупский повят, Поморское воеводство. Население — 9713 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Мястко
 Гмина Полянув
 Гмина Славно
 Гмина Слупск
 Гмина Тшебелино

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Поморского воеводства